Groningen kan avse: 

 Groningen (provins) – en provins i Nederländerna
 Groningen – en stad i Nederländerna och huvudort för provinsen Groningen
 Midden-Groningen – en kommun i provinsen Groningen i Nederländerna
 Groningen (häst) –  en hästras som stammar från provinsen Groningen
 FC Groningen – ett fotbollslag
 12652 Groningen –  en asteroid i huvudbältet